

Sigle 
 Bahasa Indonesia
 Banca d'Italia
 Business intelligence

Aeronautica 
 Albatros B.I – biplano monomotore da ricognizione della Albatros Flugzeugwerke
 Bereznjak-Isajev BI – aereo con motore a razzo sovietico

Chimica 
 Bi – simbolo chimico del bismuto

Codici 
 BI – codice vettore IATA di Royal Brunei Airlines
 bi – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bislama
 BI – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Burundi
 BI – codice ISO 3166-2:CL della regione Bío-Bío (Cile)
 BI – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Biscaglia (Spagna)
 BI – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Biella (Italia)
 BI – codice ISO 3166-2:LB della Valle della Beqāʿ (Libano)
 BI – codice ISO 3166-2:TD di Biltine (Chad)

Musica 
 BI – sigla che si riferisce al catalogo delle opere di Alessandro Rolla (catalogo Bianchi-Inzaghi)
  
 BI – per biglione

Trasporti 
 BI – targa automobilistica di Bielefeld (Germania)
 BI – targa automobilistica della Beozia (Grecia)
 BI – targa automobilistica della città di Białystok (Polonia)
 BI – targa automobilistica di Biella (Italia)

Altro 
 Bi – manufatto di giada della tradizione cinese
 Bohemia Interactive – azienda sviluppatrice di videogiochi
 Bi – diminutivo di bisessuale/bisex
 Bi Sheng – tipografo e inventore cinese

Altri progetti